La notion de température est liée à la sensation de chaud et de froid ressentie par le corps humain, et plus généralement par la donnée d'énergie moyenne des constituants élémentaires d'une forme de matière. La définition scientifique de la température est la température thermodynamique, qui prévaut pour un objet à l'équilibre thermique.

Définitions physiques 

En pratique, un objet n'est jamais exactement à l'équilibre thermique, aussi existe-t-il diverses définitions possibles de la température :
 la température de brillance ;
 la température d'antenne ;
 La température de couleur ;
 la température effective ;
 la température d'excitation ;
 la température de spin ;
 la température d'ionisation ;
 la température d'excitation ;
 la température rotationnelle, en thermodynamique statistique.

Constantes de température 

Nombre de ces définitions sont spécifiques à l'astronomie, car dépendant partiellement des moyens d'observation mis en œuvre. Cependant, ces définitions sont en principe utilisables dans n'importe quel contexte :

 la température de Curie ;
 la température de Néel ;
 la température de Planck ;
 la température de Debye ;
 la température de Hawking ;
 la température de Hagedorn ;
 la température de Tamman ;
 la température de transition vitreuse ;
 la température de transition fragile-ductile ;
 la température de fusion, température de vaporisation, température de sublimation.

Autres domaines 

Le terme de température est également utilisé dans de nombreux autres contextes spécifiques :

 en médecine : température corporelle, température corporelle humaine et température basale ;
 en météorologie : température de surface de la mer, température du thermomètre mouillé, température potentielle, température potentielle équivalente, température ressentie et température virtuelle.

Article connexe 
 

Température